Öjasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Öjasjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (16,3 ha)
Stora Öjasjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (13,1 ha)
Öjasjön (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (18,2 ha)
Öjasjön (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (55,6 ha)
Öjasjön, Halland, sjö i Halmstads kommun,  (6,13 ha)
Lilla Öjasjön, Småland, sjö i Högsby kommun,  (7,11 ha)
Stora Öjasjön, Småland, sjö i Hultsfreds kommun och Högsby kommun,  (60,1 ha)
Öjasjön (Bredestads socken, Småland), sjö i Aneby kommun,  (5,85 ha)
Öjasjön (Fagerhults socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (49,1 ha)
Öjasjön (Tingsås socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (36,2 ha)
Lille Öjasjön, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun, 
Store Öjasjön, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun,  (12,8 ha)
Öjasjö, sjö i Herrljunga kommun,  (8,45 ha)
Öjasjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (12,1 ha)
Öjasjön (Torestorps socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (1,26 km²)
Öjasjön (Östads socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (13,8 ha)
Öjasjön (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,

Se även
Yasjön
Larsmosjön eller Larsmo-Öjasjön, Finlands största konstgjorda sötvattenbassäng, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn